Gminy w Czechach:
 Svárov – gmina w powiecie Kladno
 Svárov – gmina w powiecie Uherské Hradiště